Cristina est un prénom féminin, notamment dans les aires d'influence des langues romanes (espagnol, portugais, italien et roumain).

Toponyme 

 Cristina, une commune espagnole de la province de Badajoz en Estrémadure ;
 Cristina, une municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais ;
 Santa Cristina d'Aro, une commune espagnole.

Patronyme 

 Ioan Cristina (1975-), un homme politique roumain ;
 Mirella Cristina (née en 1966), une femme politique italienne ;
 Tereza Cristina (née en 1954), une femme politique brésilienne.

Nom de scène
 Cristina,  Cristina Monet-Palaci (1956-2020), chanteuse américaine.

Sigle 
CRISTINA est un sigle qui peut désigner :
 Centralisation du renseignement intérieur pour la sécurité du territoire et des intérêts nationaux, un fichier français relatif au terrorisme et à l'espionnage.

Autres 
 Cristina est un genre d'opilions eupnois de la famille des Phalangiidae.

Voir aussi  
 

Prénom féminin
Prénom italien
Prénom espagnol
Prénom roumain